Дипсис () — род растений семейства . Включает более 150 видов пальм, в дикой природе произрастающих на Мадагаскаре и соседних Коморских островах. Ранее этот род был разделён на роды Chrysalidocarpus, Neodypsis, Neophloga и Phloga. Листья перисто-рассечённые. Мужские и женские цветки располагаются на одном и том же растении. Большинство видов Дипсиса не переносят морозов.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 162 вида. Некоторые из них:

Литература 

Арековые